Rizza – località in provincia di Verona, Italia

Persone
Alessandro Rizza (1817-1866) – patriota e naturalista italiano
Antonietta Rizza (1955) – politica italiana
Federica Rizza (1997) – calciatrice italiana
Giovanni Rizza (1923-2011) – archeologo e accademico italiano
Giuseppe Rizza (1909–...) – calciatore italiano
Italo Rizza (1940) – ex calciatore italiano
Jacopo Rizza (1916) – giornalista italiano
Manfredi Rizza (1991) – canoista italiano
Ottavio Rizza (1919-2012) – politico italiano
Silvano Rizza (1923-2013) – giornalista italiano